Cozzens ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Cozzens (* 1968), US-amerikanischer Bischof
 Donald Cozzens (* 1939), US-amerikanischer römisch-katholischer Theologe und Autor
 James Gould Cozzens (1903–1978), US-amerikanischer Schriftsteller
 Mimi Cozzens (1935–2021), US-amerikanische Schauspielerin
 William C. Cozzens (1811–1876), US-amerikanischer Politiker und im Jahr 1863 Gouverneur des Bundesstaates Rhode Island